Lichenomima är ett släkte av insekter. Lichenomima ingår i familjen Myopsocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stövsländor
Lichenomima